Анри́-Жозе́ф Пекса́н (; , Мец — , Jouy-aux-Arches) — французский генерал, военный инженер и изобретатель, автор ряда работ по артиллерии.

По окончании курса Политехнической школы поступил на службу во флот (1803 год). Участвовал в походах императорской армии на Австрию, Пруссию и Россию. 

Пексан изобрел новое орудие, названное его именем и произведшее переворот в вооружении осадной и флотской артиллерии.

Труды 
Наиболее известны:
 «Considérations sur l’artillerie des places et sur les ameliorations dont elle paraît susceptible» (Париж, 1815);
 «Nouvelle force maritime et application de cette force à quelques parties du service de l’armée de terre» (П., 1822),
 «Constitution militaire de la France» (1849).

Литература 
 

Выпускники Политехнической школы
Изобретатели Франции
Генералы Франции
Артиллеристы Франции